Barberini steht für:

 Barberini, altes italienisches Adelsgeschlecht
 Palast Barberini, Bürgerhaus in Potsdam
 Museum Barberini, Museum im Potsdamer Palast Barberini
 Palazzo Barberini (Begriffsklärung), mehrere historische Gebäude in Italien
 Piazza Barberini, Platz in Rom

Barberini ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Barberini (1607–1671), italienischer Herzog von Urbino und Erzbischof von Reims
 Antonio Marcello Barberini (1569–1646), italienischer Kapuziner und Kardinal
 Benedetto Colonna Barberini di Sciarra (1788–1863), italienischer Kardinal
 Carlo Barberini (General) (1562–1630), päpstlicher General, Bruder von Maffeo
 Carlo Barberini (1630–1704), italienischer Kardinal
 Francesco Barberini (1597–1679), italienischer Kardinalnepot Urbans VIII.
 Francesco Barberini (Kardinal, 1662) (1662–1738), italienischer Kardinal
 Giovanni Battista Barberini (1625–1691), italienischer Bildhauer und Stuckateur des Barock
 Maffeo Barberini (1568–1644), italienischer Papst, siehe Urban VIII.